Nicholas Polson (né le ) est un statisticien, professeur d'économétrie et de statistique britannique à la Booth School of Business de l'université de Chicago. Ses travaux portent principalement sur les statistiques bayésiennes, et la méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov. Polson a étudié au Worcester College de l'université d'Oxford et à l'université de Nottingham, où son directeur de thèse était Adrian Smith. 

Polson est le co-auteur (avec James Scott) du livre AIQ: Comment les gens et les machines sont plus intelligents ensemble (2018), sur les idées clés qui ont joué un rôle dans le développement historique de l'intelligence artificielle. 

Il est également professeur à l'EDHEC.

Publications sélectionnées 

 Eraker, B., M. Johannes et NG Polson, «L'impact des sauts sur la volatilité des rendements» (2003) Journal of Finance, 58, 3, 1269–1300. 
 Carlin, BP, NG Polson et DS Stoffer, «Une approche de Monte Carlo pour la modélisation d'espace d'état non normal et non linéaire» (1992), Journal de l'American Statistical Association, 87, 493–500.

Notes et références

Liens externes 
 
 Nicholas Polson à la Booth School of Business de l'Université de Chicago 
 Page de recherche de Nicholas Polson 
 Article : Les fonds à effet de levier sont-ils à long terme? 
 Chapitre du livre : Manuel de la série chronologique financière 

Étudiant de l'université de Nottingham
Naissance en mai 1963
Mathématicien britannique du XXIe siècle
Mathématicien britannique du XXe siècle
Statisticien britannique
Membre de la Société américaine de statistique